Rübgarten ist der Name folgender Orte:

 Rübgarten (Pliezhausen), Ortsteil der Gemeinde Pliezhausen im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Rübgarten (Sulzbach-Laufen), Weiler der Gemeinde Sulzbach-Laufen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg